

Mitologia 
 Eir  – dea della mitologia norrena

Azienda 
 Eir – azienda irlandese di telecomunicazioni

Sigle 
 Equipment Identity Register  – registro dei codici IMEI dei telefoni cellulari

Codici 
 EIR – codice vettore ICAO di Eirjet